Kijanebalola är ett släkte av bukhårsdjur. Kijanebalola ingår i familjen Neogosseidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Kijanebalola